Mitra puede referirse a:

Mitología 

 Mitraísmo, religión que rendía culto al dios Mitra.
 Mitra, dios persa, indio y romano.
 Mitra, dios persa.
 Mitra, dios indio.
 Mitra, dios en que se basó el mitraísmo del Imperio romano.

Arte 

 Mitra matando al toro, obra escultórica en el Museo Británico.
 Mitra de Cabra, obra escultórica en el Museo Arqueológico de Córdoba.

Indumentaria 

 mitra, toca de origen judío, alta y apuntada, con que se cubren la cabeza los obispos católicos y armenios.

Denominación 

 mitra, dignidad de obispo u arzobispo. También se denomina así a su territorio de jurisdicción, y a las rentas que este genera.

Apellido

Sugata Mitra, profesor de tecnología educativa.
Rhona Mitra (1976), actriz británica .

Botánicos, con sus abreviaturas científicas

 A.K.Mitra - A.K. Mitra
 A.N.Mitra - A.N. Mitra
 A.Mitra - Asim Mitra fl. 1984
 B.Mitra - Bimal Mitra 1947-
 D.Mitra - Debabrata Mitra 1938-
 Debika Mitra - Debika Mitra 1938-
 J.N.Mitra - Jatindra Nath Mitra 1901-?
 K.K.Mitra - K.K. Mitra fl. 1957
 Mitra - Manoranjan Mitra 1895-1942
 R.L.Mitra - R.L. Mitra fl. 1993
 S.N.Mitra - S.N. Mitra fl. 1973
 S.Mitra - Samik Mitra fl. 1998
 T.Mitra - Tapati Mitra

Biónimos

 Mitridae, género de moluscos:
Mitra papalis
Mitra carbonaria